Arquimedes de Oliveira foi um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 Caravana miúda
 Vem cá, mulata (c/ Basto Tigre)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)